Појам Мир у Франкфурту може да се односи на:

 Мир у Франкфурту (1489)
 Мир у Франкфурту (1539)
 Мир у Франкфурту (1871), мировни споразум на крају Француско-пруског рата

Мировни споразуми